Replicar oder Replicars bezeichnet:

 E. B. Replicar, ehemaliger dänischer Automobilhersteller
 Replicar (Automobilhersteller), ehemaliger portugiesischer Automobilhersteller
 Replicar Hellas, griechischer Automobilhersteller
 Replicar Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Replicar Ltda., ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Replicars Inc., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Replicars SA, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Scottish Replicars & Classics, ehemaliger schottischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Replycar, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller